La competizione della categoria pesi mosca (fino a 51 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

La medaglia d’oro è stata vinta dal messicano Ricardo Delgado, per la gioia dei tifosi nella sua città natale. Delgado ha vinto tutti e quattro i suoi incontri con decisione unanime. Nella finale ha sconfitto il polacco Artur Olech, che ha vinto la sua seconda medaglia d'argento consecutiva in questa categoria.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 2